Saul – postać biblijna, pierwszy król Izraela i Judy
 Saül – miasto w Gujanie Francuskiej
 Saul – oratorium Händla
 Saul (Szaweł) – imię meskie pochodzenia hebrajskiego.
W Wielkiej Brytanii:
 Saul – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)